Appat, isola groenlandese del comune di  Avannaata
Appat, isola groenlandese del comune di Avannaata